Grčev ist der Name von

 Leonid Grčev (* 1951), Mazedonischer Elektroingenieur
 Miroslav Grčev (* 1955), nordmazedonischer Architekt, Grafikdesigner, Comiczeichner und Karikaturist
 Vasil Grčev (* 1959), Mazedonischer Richter am Obersten Gericht